Альпари, Дьюла (1882—1944) — венгерский политический деятель и журналист.
 Альпари (экономика) — соответствие текущей котировки номиналу ценной бумаги.